Wöllner bzw. Woellner ist der Familienname folgender Personen:

Wöllner:
 Bruno Wöllner (1908–?), deutscher Fußballspieler
 Clemens Wöllner, deutscher Musikwissenschaftler
 Erich Wöllner (* 1931),  Generalmajor der Grenztruppen der DDR
 Heinz Wöllner (* 1913), Arzt und Athlet
 Karl-Heinz Wöllner (1935–2022), deutscher Unternehmer

Woellner:
 Johann Christoph von Woellner (1732–1800), preußischer Staatsmann

Wöllner ist der Name folgender fiktiver Figuren:
 Uwe Wöllner, Charakter von Christian Ulmen

Siehe auch:
 Wollner